Davide Di Veroli – schermidore italiano
 Giovanni Di Veroli – calciatore italiano
 Martino di Veroli – vescovo italiano
 Mauro di Veroli – vescovo italiano